Miejscowości w USA:
 Drakesville – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Davis
Gminy w USA:
 Drakesville (ang. Drakesville Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Davis